A 54.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 2 de maio a 7 de maio de 2000 com um percurso de 821,5 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Locarno, e final em Genebra.

O vencedor foi o italiano Paolo Savoldelli, cobrindo a prova a uma velocidade média de 38,5 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

2000
2000 no ciclismo
Desporto na Suíça em 2000